Чамчама́ль (, ) — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Сулеймания (автономия Иракский Курдистан). Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, в горной местности западного Загроса, на высоте 702 метров над уровнем моря.
Чамчамаль расположен на расстоянии приблизительно 50 километров к западу от Сулеймании, административного центра провинции и на расстоянии 237 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 7 533 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака
Сулеймания (мухафаза)